Karang Anyar (Aek Kuo), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Arga Makmur), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Babat Toman), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Beringin), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Curup Timur), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Darul Makmur), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Dolok Sigompulon), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Jati Agung), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Kalianget), een plaats in het onderdistrict Kalianget, van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
 Karang Anyar (Kalibening), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Kedung Banteng), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Kraton), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Lahat), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Labuhan Maringgai), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Langsa Baro), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Neglasari), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Pamenang Barat), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Pegajahan), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Plupuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Sawah Besar), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
 Karang Anyar (Secanggang), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Semidang Alas Maras), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Ulu Musi), een bestuurslaag in Indonesië
 Karang Anyar (Ulu Rawas), een bestuurslaag in Indonesië

Zie ook
 Karanganyar (doorverwijspagina)